Астромино — село в Льговском сельском поселении Рязанского района Рязанской области России.

География 
Село расположено в 8 км на юго-запад от центра поселения села Окский, в 20 км на юго-восток от Рязани.

История 
Село Астромино принадлежит к числу древнейших поселений Рязанского края. В 1340 году князь Александр Михайловский Пронский дал святым мученикам Борису и Глебу и отцу своему владыке Георгию село Остромеринское. В приправочных книгах окологородного стана 1597 года в селе значилась церковь Апостола Акилы с приделом Бориса и Глеба. По окладным книгам 1676 года в приходе к церкви святого апостола Акилы значались деревни Сушки, Шевердино и сельцо Сергиево. В XVIII веке церковь получает наименование Борисоглебской, а в XIX веке — Скорбященской. С таким же названием в 1863 году была построена каменная церковь с приделами Борисоглебским и Троицким. В годы Советской Власти церковь была разрушена. 

В XIX — начале XX века село являлась центром Астроминской волости Рязанского уезда Рязанской губернии, с 1925 года — в составе Рязанской волости. В 1905 году в деревне имелось 39 дворов.

С 1929 года село являлось центром Астроминского сельсовета Рязанского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Льговского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Рязанского района (Рязанская область)